Sinners – film del 1920 diretto da Kenneth S. Webb
Sinners – film del 1990 diretto da Charles T. Kanganis
Sinners – film tv del 2002 diretto da Aisling Walsh
Sinners – film del 2007 diretto da Tory Christopher